Point Bonita Light Station ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Point Bonita Light Station (Sausalito, Kalifornien), ID-Nr. 81000721
 Point Bonita Light Station, Point Bonita, Kalifornien, ID-Nr. 91001099, siehe Point Bonita Light